Завоевание Ханаана — библейский сюжет, описанный в Книге Иисуса Навина и Книге Судей. Сюжет описывает завоевание Ханаана — земли Израиля и Заиорданья — двенадцатью коленами Израилевыми после исхода из Египта. Последующий период, до начала эпохи царей, именуется эпохой судей.

Основные сведения 

Первый этап, в результате которого еврейские племена расселились по стране, продлился несколько лет, однако окончательное завоевание продолжалось ещё два века.

Основным источником сведений о завоевании Ханаана до сих пор остаётся Танах. В XX веке появились также другие источники: сведения из расшифрованных текстов соседних стран и результаты археологических раскопок.

Обстановка к началу завоевания 
К концу XV в. до н. э. относятся сведения (преимущественно из Эль-Амарнских писем) о проникновении в Эрец-Исраэль полукочевых племен, обитавших в пограничных областях. Среди этих племен особой известностью пользовались хабиру (которых иногда отождествляют с евреями), поставлявшие наемников для египетских гарнизонов и местных царей. Последние в своих бесконечных междоусобных войнах все более полагались на отряды хабиру, которые, пользуясь положением, уничтожали целые поселения и грабили торговые караваны.

Можно считать, что проникновение израильских племен в горные районы Эрец-Исраэль началось в этот период.

Историчность завоевания Ханаана Иисусом Навином 
Судя по археологическим исследованиям, книга Иисуса Навина имеет мало исторической ценности. Археологический отчёт не подтверждает появление в Ханаане новой этнической группы, завоевание Ханаана этой группой и расселение израильтян, как описано в книге Иисуса Навина.

В XIII веке до н. э. в нагорье возникло до 250 поселений, которые не имели укрепления и возникли на ранее не заселённых местах. Эти поселения связывают с появлением первых израильтян. Судя по археологическим данным и по типу строения поселений, первые израильтяне были кочевниками-скотоводами, которые из-за ухудшения экономики Ханаана в XIII веке до н. э. были вынуждены переместиться в нагорье, чтобы начать осёдлый образ жизни и выращивать зерно для себя. Таким образом, ранние израильтяне были местными кочевниками, которые постепенно становились фермерами.

Разрушения ханаанских городов не были связаны с наступлением единой военной кампании, на это указывают археологические данные. Города Ханаана были неукреплёнными, не имея стен, которые могли бы пасть, хотя в Библии и описывается разрушение Иерихона, Лахиша, Мегиддо и др. Археологические данные показывают, что разрушение этих городов произошло за промежуток времени более века. Среди возможных причин упоминают вторжение народов моря, социальный распад или гражданскую войну, но речь не идёт о единой военной силе.

Достоверность и интерпретации находок, связанных с заселением евреями Ханаана, является предметом научной дискуссии.

Хронология событий 
Первые древнееврейские племена (колена) предположительно появляются в восточном Средиземноморье около 1200 года до н. э., вероятно во времена фараона Мернептаха. Самые древние — обнаруженные здесь 250 еврейских поселений (причём не на разрушенных ханаанских городищах, как утверждается в книге Иисуса Навина, а на незаселённых прежде возвышенностях).

Согласно Библии, Иисус Навин вёл наступательную войну и, пользуясь раздробленностью местных ханаанских князей, за короткое время разбил их одного за другим. Согласно , в заповедованных Богом евреям землях население городов «Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев» должно было подвергаться поголовному истреблению, включая женщин, стариков и детей, «дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим», однако книга Иисуса Навина рассказывает, как жители некоторых городов были оставлены в живых () и как по окончании завоевания Ханаана Иисус Навин предостерегал израильтян от смешения с живущими среди них остатками местных народов ().

Примечания

См. также 
 Жертвенник на горе Эйваль

Сюжеты Книги Иисуса Навина
Бронзовый век
Древняя история евреев
История Палестины
Древний Израиль и Иудея